

Населені пункти та їхні частини
 Вапенник — село в гміні Медзьно Клобуцького повіту Сілезького воєводства
 Вапенник — село в гміні Ліпе Клобуцького повіту Сілезького воєводства
 Вапенник — частина міста Буковно в Олькуському повіті Малопольського воєводства
 Вапенник — частина села Янув у гміні Пекошув Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Вапенник — осада в гміні Клобуцьк Клобуцького повіту Сілезького воєводства
 Вапенник — лісова осада в гміні Ґостицин Тухольського повіту Куявсько-Поморського воєводства

Примітки